Жёсткий магнитный диск
 Гибкий магнитный диск (дискета) 
 Магнитооптический диск

См. также 
 Магнитная лента